Miejscowości w USA:
 Lyle – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Lyle – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Klickitat
Gminy w USA:
 Lyle (ang. Lyle Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower